Le genre Silaum regroupe des plantes herbacées de la famille des Apiaceae.

Ce genre ne comprend en Europe, qu'une espèce : Silaum silaus.

Liens externes 

 
 
 
 

Genre d'Angiospermes (nom scientifique)
Apiaceae